Vicco (Kentucky)
Vicco (distrito)

Ou ainda:
Vico

Desambiguação